Сезон 2018/2019 — это 7-й сезон чемпионата Национальной (леумит) лиги Израиля по хоккею, второй по силе лиге израильского хоккея

Составы команд

Участники

Регулярный чемпионат

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

По данным протоколов сыгранных матчей

Плей-офф

Турнир за 1-3 место

Турнир за 4-6 место

Турнир за 7-9 место

См. также

Ссылки 

 
 
 

Лига леумит по хоккею
Хоккейные лиги в сезоне 2018/2019